Diversas ciudades cuentan con un centro conmemorativo del Holocausto.
 Centro Conmemorativo del Holocausto de Budapest (Hungría);
 Centro Conmemorativo del Holocausto de Montreal (Canadá);
 Centro Conmemorativo del Holocausto de Terezín o Theresienstadt (República Checa).